«Us and Them» — другий студійний альбом американського рок-гурту Shinedown. В США альбом вийшов 4 жовтня 2005.

Список пісень

Бонусні треки Спеціального видання

Чарти

Примітки 

Альбоми Shinedown
Музичні альбоми 2005
Альбоми Atlantic Records
Альбоми американських виконавців
Англомовні музичні альбоми